Inger Andersson kan vara:

 Inger Andersson, svensk konstnär
 Inger Andersson (kemist), svensk kemist
 Inger Andersson (skulptör), svensk skulptör född 1963